El Puig Llober és una muntanya de 248,1 metres del terme comunal de Reiners, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. Es troba a l'esquerra del Tec, a ponent del Vilar de Reiners i al nord-oest del Pont de Reiners, a l'oest del gran meandre del Tec en aquest indret.

Referències 

Muntanyes de Reiners